Dit is een lijst van planetoïden 101801-101900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 101801 - || 1999 HS8 || 17 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101802 - || 1999 HV8 || 17 april 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101803 - || 1999 JH || 6 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101804 - || 1999 JR4 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101805 - || 1999 JT4 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101806 - || 1999 JX4 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101807 - || 1999 JJ5 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101808 - || 1999 JO5 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101809 - || 1999 JW5 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (101810) Beiyou || 1999 JA6 || 8 mei 1999 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101811 - || 1999 JQ6 || 14 mei 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101812 - || 1999 JD7 || 8 mei 1999 || Catalina || CSS
|-
| (101813) Elizabethmarston || 1999 JX7 || 14 mei 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 101814 - || 1999 JD8 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101815 - || 1999 JB12 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101816 - || 1999 JN12 || 8 mei 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101817 - || 1999 JP12 || 8 mei 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101818 - || 1999 JD13 || 14 mei 1999 || Mauna Kea || D. J. Tholen, R. J. Whiteley
|-
| 101819 - || 1999 JK13 || 8 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101820 - || 1999 JC14 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101821 - || 1999 JJ14 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101822 - || 1999 JE17 || 15 mei 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101823 - || 1999 JC20 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101824 - || 1999 JF22 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101825 - || 1999 JB23 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101826 - || 1999 JY23 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101827 - || 1999 JM24 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101828 - || 1999 JM26 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101829 - || 1999 JW28 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101830 - || 1999 JR31 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101831 - || 1999 JO40 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101832 - || 1999 JL55 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101833 - || 1999 JO55 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101834 - || 1999 JF56 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101835 - || 1999 JP56 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101836 - || 1999 JL59 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101837 - || 1999 JQ60 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101838 - || 1999 JT62 || 10 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101839 - || 1999 JE65 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101840 - || 1999 JU65 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101841 - || 1999 JM67 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101842 - || 1999 JL69 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101843 - || 1999 JN70 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101844 - || 1999 JL72 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101845 - || 1999 JL74 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101846 - || 1999 JB88 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101847 - || 1999 JG90 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101848 - || 1999 JV90 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101849 - || 1999 JJ91 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101850 - || 1999 JT91 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101851 - || 1999 JU96 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101852 - || 1999 JY97 || 12 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101853 - || 1999 JU107 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101854 - || 1999 JO115 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101855 - || 1999 JG118 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101856 - || 1999 JA121 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101857 - || 1999 JZ125 || 13 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101858 - || 1999 KE8 || 18 mei 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101859 - || 1999 LA || 2 juni 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 101860 - || 1999 LN2 || 8 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101861 - || 1999 LA4 || 9 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101862 - || 1999 LH4 || 10 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101863 - || 1999 LZ5 || 11 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101864 - || 1999 LF7 || 10 juni 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101865 - || 1999 LG11 || 8 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101866 - || 1999 LM15 || 12 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101867 - || 1999 LR15 || 12 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101868 - || 1999 LE35 || 15 juni 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101869 - || 1999 MM || 20 juni 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101870 - || 1999 NV || 7 juli 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101871 - || 1999 NV1 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101872 - || 1999 NO4 || 13 juli 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 101873 - || 1999 NC5 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101874 - || 1999 NM8 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101875 - || 1999 NA9 || 13 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101876 - || 1999 NJ15 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101877 - || 1999 NA16 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101878 - || 1999 NR23 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101879 - || 1999 NP26 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101880 - || 1999 NJ29 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101881 - || 1999 NO30 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101882 - || 1999 NK36 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101883 - || 1999 NT36 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101884 - || 1999 ND38 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101885 - || 1999 NV40 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101886 - || 1999 NU41 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101887 - || 1999 NG42 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101888 - || 1999 NM42 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101889 - || 1999 NE55 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101890 - || 1999 NK55 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101891 - || 1999 NL55 || 12 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101892 - || 1999 NV64 || 14 juli 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101893 - || 1999 PJ || 6 augustus 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 101894 - || 1999 PD2 || 9 augustus 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101895 - || 1999 PE3 || 11 augustus 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101896 - || 1999 PM3 || 12 augustus 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 101897 - || 1999 PO4 || 15 augustus 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 101898 - || 1999 PQ6 || 7 augustus 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101899 - || 1999 PT8 || 8 augustus 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101900 - || 1999 QH || 18 augustus 1999 || Gekko || T. Kagawa|}

Planetoïdenlijsten